Francisco Núñez puede referirse a:

 Francisco Núñez de Oria (s. XVI), escritor y médico español;
 Francisco Núñez Muley, líder morisco del siglo XVI.
 Francisco Núñez Melián, gobernador de Venezuela  y gobernador y capitán general de Yucatán en el siglo XVII;
 Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán (1607-1682), escritor y militar chileno;
 Francisco Núñez y Díaz, (1766-1832), sacerdote y poeta de la escuela poética sevillana;
 Francisco Núñez Rodríguez (1902-1972), militar español - gobernador y alto comisionado de la Guinea Española;
 Francisco Núñez Montes (1945-), músico y compositor mexicano.
 Francisco Javier Núñez Núñez (1982-), político español.

en:Francisco Núñez